Le patronyme Dodrimont, Dodrémont ou Dodremont indique une origine : Odrimont.

Philippe Dodrimont (1964-), homme politique belge.

Patronyme belge